Bones har flere betydninger:

 Bones (musikinstrument) – et musikinstrument
 Bones (tv-serie) – en amerikansk drama tv-serie
 Bone's – en dansk restaurationskæde
 Bones (film fra 2001) – en film fra 2001.